Farense – abitanti di Faro (Brasile)
Farense – abitanti di Faro (Portogallo)